Анто́н Миха́йлович Крути́цкий (1754—1803) — актёр и певец.

Биография 
Антон Михайлович Крутицкий родился в 1754 году в семье сержанта гарнизонной службы и получил воспитание в московском сиротском доме.

Первая сыгранная роль — Мельник в опере А. О. Аблесимова и М. М. Соколовского «Мельник — колдун, обманщик и сват» (впоследствии эта роль станет коронной в его репертуаре).

Сначала был актёром в труппе «вольного российского театра» К. Книпера (поступил по протекции И. И. Калиграфа).

В 1783 году перевёлся в придворный театр, в 1794 году поступил на службу дирекции Императорских театров и долго был инспектором русского театра (в то время на этот пост избирались актёры сроком на одно полугодие).

Лучше всего Крутицкому удавались комические роли: Гарпагон в «Скупом» и Журден в «Мещанине во дворянстве» Мольера (за эту роль Павел I пожаловал актёру собственные часы), Цыфиркин в «Недоросле» Д. И. Фонвизина и другие.

Написал несколько комедий, в том числе «Медимн и Лука» и «Обмен шляп, или Благоразумием уничтоженное покушение» (СПб. 1782; y Сопикова анонимно № 5524). Его жизнь рассказана В. Савиновым («Пантеон», 1851, № 5).

Антон Михайлович Крутицкий умер 21 июля 1803 года в Ревеле.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Асеев Б. Н. Русский драматический театр 17—18 веков. — , 1958.
 Всеволодский-Гернгросс В. Русский театр второй половины 18 в. — , 1960.